Гершпренц () — река в Германии, протекает по землям Гессен и Бавария. Левый приток Майна. Длина реки 51,3 км. Площадь бассейна реки составляет 512,98 км².

Течение

Примечания 

Притоки Майна (приток Рейна)
Реки Гессена
Реки Баварии